Ильи́нское се́льское поселе́ние — муниципальные образования (сельские поселения) в России.

Список

Алтай 
 Ильинское сельское поселение — в составе Шебалинского района.

Бурятия 
 Ильинское сельское поселение — в составе Прибайкальского района.

Архангельская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Вилегодского района.

Белгородская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Алексеевского района.

Владимирская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Кольчугинского района.

Вологодская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Харовского района.

Карелия 
 Ильинское сельское поселение — в составе Олонецкого района.

Кемеровская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Новокузнецкого района.

Кировская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Немского района.
 Ильинское сельское поселение — в составе Слободского района.
 Ильинское сельское поселение — в составе Советского района.

Костромская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Кологривского района.

Краснодарский край 
 Ильинское сельское поселение — в составе Кущёвского района.
 Ильинское сельское поселение — в составе Новопокровского района.

Крым 
 Ильинское сельское поселение — в составе Красноперекопского района.

Московская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Красногорского муниципального района.
 Ильинское сельское поселение — в составе Орехово-Зуевского муниципального района.

Орловская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Хотынецкого района.

Приморский край 
 Ильинское сельское поселение — в составе Ханкайского района.

Пермский край 
 Ильинское сельское поселение — в составе Ильинского района.

Ростовская область 
 Ильинское сельское поселение — Белокалитвинский район.
 Ильинское сельское поселение — Егорлыкский район.

Рязанская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Скопинского района.

Тверская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Западнодвинского района.
 Ильинское сельское поселение — в составе Кимрского района.
 Ильинское сельское поселение — в составе Лихославльского района.

Тульская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Ленинского района.

Тюменская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Казанского района.

Удмуртия 
 Ильинское сельское поселение — в составе Малопургинского района.

Чувашия 
 Ильинское сельское поселение — в составе Моргаушского района.

Ярославская область 
 Ильинское сельское поселение — в составе Угличского района.

См. также